The Juniper Tree – composizione di Philip Glass e Robert Moran del 1985
 The Juniper Tree – film del 1990 diretto da Nietzchka Keene
 The Juniper Tree – romanzo di Peter Straub